17-й чемпионат мира по тхэквондо прошел с 13 по 17 апреля 2005 года в Мадриде (Испания).

Призёры

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Ссылки 

Официальный сайт World Taekwondo Federation

Апрель 2005 года
Тхэквондо
2005
Международные спортивные соревнования в Мадриде